A 2005-2006-os német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 31. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot a VfL Bochum nyerte meg, mögötte az Alemannia Aachen és az Energie Cottbus jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 2005–2006-os Bundesliga
 2005–2006-os német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja 
 2. Bundesliga @ DFB
 Kicker.de

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok